Gegeven, een vastgelegde uitdrukking van een feit: datum, meervoud data gegevens
 Dataset, een gegevensverzameling
 Meervoud van Datum (dagaanduiding) (ook wel datums), een verzameling van tijdsaanduidingen  
 Data (Star Trek), een androïde uit Star Trek
 Data Records, een muzieklabel uit Groot-Brittannië
 Data (geslacht), een vlindergeslacht